Kyläsaari kan syfta på:

Kyläsaari – en udde vid Helsingfors, se Byholmen, Helsingfors
Kyläsaari – en stadsdel och tätort i Björneborg i Satakunta, se Inderö
Kyläsaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,53, long 24,58), ö i Vichtis,  (2 ha)
Kyläsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 28,59), ö i Rantasalmi,  (4 ha)
Kyläsaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,30, long 23,67), ö i Lojo,  (0 ha)
Kyläsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,57, long 29,10), ö i Nyslott,  (4 ha)

Se även
Byholmen
Kylänsaari
Kylänholma, ö i Salo,  (2 ha)